«Де́ло бы́ло в Пенько́ве» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Киностудии имени М. Горького в 1957 году режиссёром Станиславом Ростоцким по повести Сергея Антонова.

Премьера фильма в СССР состоялась 17 февраля 1958 года.

Сюжет 
В колхоз по распределению приезжает молодой специалист-зоотехник Тоня Глечикова. Первый, кто встречается Тоне, — колхозный тракторист Матвей Морозов, заводила и выдумщик. Выходки Матвея были причиной постоянных конфликтов между ним и председателем колхоза Иваном Саввичем. К тому же дочь председателя, Лариса, против воли отца выходит замуж за Морозова. С приездом Тони жизнь в деревне начинает меняться. К ней тянется молодёжь. Тянется к ней и Матвей. Их интерес друг к другу становится источником сплетен. Лариса возмущена поведением Тони. Её появлением в колхозе недовольна и самогонщица Алевтина, чей дом раньше был центром «светской» жизни в деревне, что было дополнительным источником её доходов. Однажды Тоня в недостроенном клубе подворачивает ногу. Домой её относит Матвей, случайно оказавшийся там. Это видит Алевтина. 

Лариса, чувствуя, что муж охладел к ней, сильно ревнует его к Тоне. Алевтина подговаривает Ларису отравить соперницу. Лариса сначала соглашается, но в последний момент не решается на убийство. Матвей, узнав об участии Алевтины, в наказание запирает её в погребе, за что получает тюремный срок. Возвратившись домой, Матвей впервые видит уже подросшего сына и законную жену, а также Тоню.

В ролях 
 Вячеслав Тихонов — Матвей Морозов, тракторист
 Майя Менглет — Антонина Андреевна Глечикова (Тоня), зоотехник
 Светлана Дружинина — Лариса Морозова, жена Матвея
 Владимир Ратомский — Иван Саввич, отец Ларисы, председатель колхоза
 Валентина Телегина — Алевтина Власьевна, самогонщица
 Анатолий Кубацкий — Василий Николаевич Глечиков, дедушка Тони
 Евгения Мельникова — Дарья Семёновна Морозова, мать Матвея
 Юрий Медведев — Василий Тимофеевич Зефиров (Вася), тракторист, «штатный передовик»
 Александра Харитонова — Шурочка
 Юрий Мартынов — Лёня, комсомольский вожак
 Сергей Яковлев — Сергей Алексеевич Игнатьев, партийный руководитель
 Екатерина Мазурова — Марья Фёдоровна, жена Ивана Саввича, мать Ларисы
 Григорий Михайлов — директор Подкаменской МТС
 Георгий Светлани — Фёдор Петрович Уткин, колхозник
 Пётр Кирюткин — бригадир
 Владимир Трошин — Дима Крутиков, лектор

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка — Станислава Ростоцкого (по повести С. Антонова)
 Оператор — Грайр Гарибян
 Художник — Мария Фатеева
 Композитор — Кирилл Молчанов
 Текст песен — Николай Доризо
Фильм восстановлен на киностудии имени М. Горького
Фильм восстанавливали:
режиссёр — Станислав Ростоцкий
звукооператор — Керим Амиров
оператор — Г. Никитин
редактор — Е. Ольшанская
директор — Андрей Демьяненко

В фильме звучат песни композитора Кирилла Молчанова на стихи поэта Николая Доризо:
 «От людей на деревне не спрятаться» в исполнении Вячеслава Тихонова
 «Огней так много золотых» в исполнении Людмилы Зыкиной и Екатерины Семёнкиной

Признание и награды 
  — Третья премия режиссёру Станиславу Ростоцкому на ВКФ (Всесоюзном кинофестивале) в Киеве (1959).
 Один из лидеров советского кинопроката 1958 года (13 место) — 30,5 млн зрителей.

Съёмки 

 Роль Матвея изначально писалась автором Сергеем Антоновым для Сергея Гурзо. Готовился снимать именно Гурзо и Ростоцкий. Из-за разных обстоятельств Гурзо не пришлось сыграть эту роль.
 Роль Ларисы могла сыграть Нонна Мордюкова, а роль Тони — Нина Меньшикова, но она в это время была беременна.
 Роль Тони — первая роль в кино Майи Менглет.
 Съёмки фильма большей частью проходили в окрестностях деревни Кленково, Клинского района Московской области.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Фильмы СССР 1957 года
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы-мелодрамы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Экранизации произведений Сергея Антонова
Фильмы на русском языке